Everyday (Ariana Grande), een nummer en single van Ariana Grande, ft. Future
 Everyday (Bon Jovi)
 Everyday (Colruyt), een huismerk van de Colruyt Groep.
 Everyday (Phil Collins)
 Everyday (The Moody Blues), een single van de band The Moody Blues.
 Everyday (Slade), een single van de band Slade.